

Televisione 
 Powerless – serie televisiva della NBC

Musica 
 Powerless (Say What You Want) – singolo di Nelly Furtado del 2003
 Powerless – singolo dei Linkin Park del 2012
 Powerless – singolo dei Rudimental del 2014